

Ім'я 

 Марієтта Альбоні — італійська оперна співачка
 Марієтта Буневич — українська співачка
 Марієтта Франгопуло — російська артистка балету
 Марієтта Шагінян — російська письменниця й літературознавець
 Марієтта Яннаку — грецька політична діячка

Інше 
 2144 Марієтта — астероїд головного поясу